HMS Echo — назва декількох суден Військово-морських сил Великої Британії:

 HMS Echo (1758) — 24-гарматне судно 6 рангу, захоплене у Франції в 1758 році і продане в 1770 році.
 HMS Echo (1780) — французький 18-гарматний куттер класу Cerf, запущений в 1779 або 1780 році і захоплений англійцями 7 липня 1780.
 HMS Echo (1782) — 16-гарматний шлюп, спущений в 1782 році і підірваний у 1797 році.
 HMS Echo (1797) — 16-гарматний шлюп, запущений у 1797 році і проданий у 1809 році. Став китобійним судно, затонув у 1821 році.
 HMS Echo (1809) — 18-гарматний бриг-шлюп класу Cruizer, спущений в 1809 році і знищений у 1817 році.
 HMS Echo (1827) — дерев'яне судно, спущене на воду в 1827 році, перетворене в буксир у 1830 році і продане в 1885.
 HMS Echo (H23) — есмінець E-класу, спущений у 1934 році. Переданий грецькому флоту з 1944 по 1956 років, потім розібраний на брухт.
 HMS Echo (A70) — гідрографічне судно класу Ехо (1957), спущене у 1957 році і продане в 1986 році.
 HMS Echo (H87) — гідрографічне судно класу Ехо (2002), спущене на воду у 2002 році.